Pilgrim kan som auktorsförkortning betyda:

 Erik M. Pilgrim
 Robert Louis Cecil Pilgrim

Robotskapade auktorsförkortningar